Aérogramme peut désigner :
 aérogramme, un graphique utilisé en météorologie ;
 aérogramme, un type d'entier postal.